WSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Westport (Nuova Zelanda)